UFC Fight Night: Volkov vs. Rozenstruik, также известный как UFC Fight Night 207 или UFC on ESPN+ 65 или UFC Vegas 56 — турнир по смешанным единоборствам, организованный Ultimate Fighting Championship, который был проведён 4 июня 2022 года в спортивном комплексе «UFC APEX» в городе Лас-Вегас, штат Невада, США.

В главном бою вечера Александр Волков победил Жаирзиньо Розенстрайка техническим нокаутом в первом раунде. В соглавном бою Мовсар Евлоев победил Дэна Иге единогласным решением судей.

Подготовка турнира

Заглавное событие 
В качестве заглавного события турнира запланирован бой в тяжёлом весе между россиянином Александром Волковым (#7 в рейтинге) и Жаирзиньо Розенстрайком (#8 в рейтинге).

Изменения карда 
На турнире был запланирован бой в полутяжелом весе между Алонсо Менифилдом и Николаэ Негумеряну. Однако Негумеряну по неизвестным причинам сняли с боя и заменили украинским дебютантом Аскаром Можаровым.

С этим событием был связан бой в среднем весе между Хоакином Бакли и Абусупьяном Магомедовым. Однако в итоге бой не был организован по неизвестным причинам.

На мероприятии был запланирован бой в полулегком весе между Дэймоном Джексоном и Дэрриком Миннером. Однако по неизвестным причинам Миннер был снят с мероприятия, и его заменил дебютирующий в промоушене бывший чемпион LFA Дэниел Аргета, который согласился выступить на коротком уведомлении.

Анонсированные бои

Церемония взвешивания 
Результаты официальной церемонии взвешивания бойцов перед турниром.

Все бойцы показали вес в лимитах своих весовых категорий.

Результаты турнира 

Официальные судейские карточки турнира.

Награды 
Следующие бойцы были удостоены денежного бонуса в $50,000:

 Лучший бой вечера: Лукас Алмейда vs. Майк Тризано
 Выступление вечера: Карини Силва и Оде Осборн

Последствия турнира

Рейтинги бойцов 
7 июня после прошедшего турнира произошли очередные обновления официальных рейтингов бойцов UFC.

См. также 

 2022 год в UFC
 Список турниров UFC

 Ultimate Fighting Championship

Примечания

Счылки 
 

Турниры UFC Fight Night